Цхвирашвили () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Цхвирашвили, Борис Семёнович (1936—2021) — советский и казахстанский боксёр, тренер и судья международной категории по боксу, заслуженный тренер СССР.
 Цхвирашвили, Иосиф Давидович (1910—?) — грузинский советский актёр театра, народный артист Грузинской ССР.